Echo & the Bunnymen — п'ятий студійний альбом англійської групи Echo & the Bunnymen, який був випущений 6 липня 1987 року.

Композиції 
 The Game - 3:50
 Over You - 4:01
 Bedbugs and Ballyhoo - 3:28
 All in Your Mind - 4:32
 Bombers Bay - 4:22
 Lips Like Sugar - 4:52
 Lost and Found - 3:37
 New Direction - 4:45
 Blue Blue Ocean - 5:08
 Satellite - 3:04
 All My Life - 4:07

Учасники запису 
 Іен Маккаллох — вокал, гітара
 Уїлл Сарджент — гітара
 Лес Паттінсон — бас гітар 
 Піт де Фрейтас — ударні

Джерела 
 Echo & the Bunnymen  allmusic
 Echo & the Bunnymen last.fm

Альбоми Echo & the Bunnymen
Англомовні музичні альбоми